

Universitats 
 Universitat de Granma, una universitat ubicada a Bayamo, Cuba.
 Universitat de Guadalajara, una universitat ubicada a la ciutat de Guadalajara, Mèxic
 Universitat de Girona, una universitat ubicada a la ciutat de Girona
 Universitat de Donja Gorica, una universitat ubicada a la ciutat de Podgorica, Montenegro